Il L&T Mumbai Open, conosciuto in precedenza come Royal Indian Open, è un torneo femminile di tennis che si gioca a Mumbai in India. La prima edizione si è disputata a Pune nel 2012, è stata poi cancellata ed è tornata in calendario dal 2017 spostandosi a Mumbai. Fa parte della categoria WTA 125s e si gioca sui campi in cemento del Cricket Club of India.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni